John Alderson ist der Name folgender Personen:

* John Alderson (Fußballspieler) (1910–1986), englischer Fußballspieler
 John Alderson (Schauspieler) (1916–2006), britischer Schauspieler
 John D. Alderson (1854–1910), US-amerikanischer Politiker